

Cinema 
 The Rocker - Il batterista nudo (The Rocker) – film del 2008 diretto da Peter Cattaneo

Musica  
 The Rocker – singolo dei Thin Lizzy del 1973, dall'album Vagabonds of the Western World